Князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (до  1820 года — Михаил Александрович Корсаков;  — ) — вице-президент Санкт-Петербургской Академии наук, цензор; .

Известен как объект эпиграммы Пушкина «В Академии наук // Заседает князь Дундук…».

Происхождение 

Родился  года. Его брат — Николай Александрович Корсаков, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею, рано умерший. Другой брат — П. А. Корсаков,  получил известность как переводчик с нидерландского языка, был цензором.

Биография 
По окончании курса во 2-м кадетском корпусе начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку и участвовал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813—1814 гг. В 1820 году он в чине полковника оставил военную службу и был пожалован в камергеры высочайшего двора. С 1826 года числился по Министерству внутренних дел и служил, по выборам, гдовским уездным предводителем дворянства и совестным судьёй.

Перейдя в ведомство министерства народного просвещения, в 1833 году князь Дондуков-Корсаков был назначен исправляющим должность попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, а в следующем году утверждён в этой должности с производством в действительные статские советники. Деятельность Дондукова в должности попечителя, сухая и формальная, вызывала, однако, одобрение правительства, и в 1835 года он был назначен вторым вице-президентом Академии наук и председательствующим в комитете правления Академии. С 1838 года был присутствующим в Главном управлении цензуры, а в 1841 году — председателем комитета, учреждённого для нового устройства Академии наук; вслед за тем князь Дондуков произведён был в тайные советники. Новые обязанности Дондукова-Корсакова побудили его в 1842 году просить об увольнении от должности попечителя Петербургского учебного округа с оставлением в должности вице-президента Академии. Пост вице-президента он покинул в 1852 году. 

9 сентября 1860 года Дондуков-Корсаков, занимавший должность члена Главного правления училищ, был награждён чином действительного тайного советника «с увольнением его, согласно прошению, по расстроенному здоровью, от службы».

Умер  года. Похоронен в родовой усадьбе Дондуковых-Корсаковых — селе Полоном Порховского уезда Псковской губернии.

Семья 

Жена (с 05 ноября 1819 года) — княжна Мария Никитична Дондукова-Корсакова (10.04.1803—1884), единственная дочь и наследница князя Никиты Ивановича Дондукова-Корсакова (1775—1857) и Веры Ионовны (1780—1833), урождённой княжны Дондуковой. Родилась в Петербурге, крещена 20 апреля 1803 года в церкви Вознесения при восприемстве бабушки княгини М. В. Дондуковой. Благодаря протекции высокопоставленных особ, император дозволил 26 июня 1829 года Михаилу Александровичу принять герб, титул и фамилию князей Дондуковых и именоваться впредь потомственно князем Дондуковым-Корсаковым. В этом браке родилось дети:
 Александр Михайлович (1820—1893) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник Крымской, Кавказской и Русско-турецкой войн, главнокомандующий оккупационных войск в Болгарии, его имя носит улица в Софии. Был женат на Надежде Андреевна Кологривовой (ум. в 1884 году), вдове графа Г. П. Коновницына.
 Николай Михайлович (1821—18.02.1856, г. Одесса)
 Алексей Михайлович (1822—1894) — действительный статский советник, в звании камергера, член смоленского окружного суда. Женат с 20 апреля 1851 года на Ольге Алексеевне Пещуровой, дочери А. Н. Пещурова.
 Вера Михайловна (1824—1865) — замужем за Яковом Карловичем Сиверсом (1818—1882), сыном К. К. Сиверса.
 Никита Михайлович (1825—1869) — полковник, участник Венгерской кампании и Кавказской войны.
 Мария Михайловна (1827—1909) — общественная деятельница.
 Михаил Михайлович (22.04.1832—12.05.1833) — похоронен в родовой усыпальнице в селе Полоном Псковской губернии.
 Ольга Михайловна (20.05.1834—1869) — замужем за Николаем Густавовичем Регекампфом.
 Надежда Михайловна (1836—1900) — замужем за Илиодором Александровичем Яновичем.
 Владимир Михайлович (1840—1902) — действительный статский советник, в звании камергера, вице-директор Департамента общих дел Министерства путей сообщения.
 Софья Михайловна (1845—1909) — жена графа П. А. Гейдена, наследница собранной отцом картинной галереи, которая включала 130 живописных полотен, включая работы кисти Гвидо Рени, Рафаэля Менгса и Коро. После Октябрьской революции собрание было национализировано и пополнило фонды Государственного Эрмитажа.
 Екатерина Михайловна

Дондуков-Корсаков и Пушкин 

Злые языки связывали неожиданную карьеру военного, а затем провинциального чиновника Дондукова в Министерстве народного просвещения с тем, что тот в молодости находился в гомосексуальной связи с влиятельным при Николае I министром народного просвещения и президентом АН С. С. Уваровым. Этому сюжету посвящена эпиграмма Пушкина (1835):

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что <жопа> есть.

Цитируя эпиграмму в своей тетради анекдотов, Н. В. Кукольник комментировал: «Уваров в молодости состоял в любовной связи с Корсаковым, впоследствии князем Дондуковым-Корсаковым <…>. , и к. Д.-К. не только без всякого основания и прав попал в попечители С.-Петербургского университета, но и в вице-президенты Академии наук, что ему и вовсе было не к лицу». Эпиграмма Пушкина содержит также обыгрывание фамилии — «дундук» означает дурака (впрочем, Пушкин всегда, даже в официальных письмах, писал фамилию князя через два «у»).

Знакомство Пушкина с Михаилом Корсаковым, братом его школьного товарища, возможно, началось ещё в Лицее или первые послелицейские годы. Изображение профиля князя Дондукова-Корсакова имеется в бумагах Пушкина, относящихся к январю-февралю 1830 года, задолго до конфликта (определение Т. Г. Цявловской); причины появления рисунка неизвестны, но по-видимому, ему предшествовало не воспоминание, а встреча (князь изображён с двойным подбородком, уже немолодым). В октябре 1831 года Пушкин писал Уварову, что «князь Дундуков доставил» ему уваровский вольный перевод стихотворения «Клеветникам России». Конфликт Дондукова с Пушкиным в 1835 году, приведший к эпиграмме, был вызван цензурными придирками к «Сказке о золотом петушке» и отзывами Уварова о «Истории Пугачёва»; позже он обострился после сатиры Пушкина «На выздоровление Лукулла», прямо направленной в Уварова. В феврале 1835 года Пушкин записал в дневнике:

В публике очень бранят моего Пугачёва, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит.

В апреле 1835 года Пушкин писал А. Х. Бенкендорфу: «Я имел несчастие навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения, так же как князя Дундукова, урождённого Корсакова. Оба уже дали мне её почувствовать довольно неприятным образом…» Характерно в этом письме ироническое использование формулы «урождённый», принятой для женщин.

По словам С. А. Соболевского (уехавшего за границу в августе 1836 года и вернувшегося уже после смерти Пушкина): «Пушкин жалел об эпиграмме „В Академии наук“, когда лично узнал Дундука». Действительно, после конфликта, в январе-апреле 1836 года, между Пушкиным и Дондуковым состоялся обмен письмами по поводу цензурирования журнала «Современник», производящий вполне благожелательно-корректное впечатление. Более того, князь уже не «преследовал» поэта «своим ценсурным комитетом», а наоборот, принимал апелляции на решения приставленного к журналу цензора:

… Я не могу скрыть моего сожаления о неудовольствиях, причиненных Вам Санктпетербургским Цензурным Комитетом… покорнейше прошу Вас, милостивый государь, со всеми требованиями Вашими относительно Цензурного Комитета обращаться прямо ко мне; уверяю при том Вас, что я за особенное удовольствие почту отклонить все препятствия к исполнению таковых требований, если они будут сообразны с правилами, для Цензурных Комитетов изданными.

На обороте одного из таких писем в марте 1836 года Пушкин иронически написал: «С Цензурой спорить-де можно, а с Вашей Милостью нет…» В апреле Пушкин благодарил князя: «все статьи, поступившие в мой журнал, были пропущены. Но разрешением оных обязан я единственно благосклонному снисхождению Вашего сиятельства…» и просил о назначении второго цензора в свой журнал для ускорения процесса. С другой стороны, известно, что в декабре 1836 года Пушкин, посещавший публичное заседание АН, говорил А. А. Краевскому о Корсакове: «ведь сидит довольный и весёлый, а ведь сидит-то на моей эпиграмме! ничего, не больно, не вертится!», а также цитировал эпиграмму около 29 декабря 1836 года в письме к В. Ф. Одоевскому перед другим заседанием АН («Не увидимся ли в Академии Наук, где заседает кн. Д—?»).

Пушкинское выражение применяет к Дондукову-Корсакову («князь Дундук устарел, зарос грибами») В. Г. Белинский в 1841 году.

Примечания

Литература 
 
 Некролог кн. М. А. Дондукова-Корсакова в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1869.
 «Отчеты Императорской академии наук за 1866—1891 гг.», СПб. 1903.
 «Русский архив» 1892, II, 489.
 Воспоминания Н. Г. Устрялова. Новое Время, 1879.
 И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг Пушкина», СПб., 1902

Ссылки 
 

Михаил Александрович
Выпускники Второго кадетского корпуса
Вице-президенты РАН
Попечители Петербургского учебного округа
Окружение Пушкина
Преображенцы
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Полковники (Российская империя)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Гдовские уездные предводители дворянства
Судьи Российской империи
Похороненные в Порховском районе